«Potro» o «potrillo» puede referirse a:

 potro o potrillo, ejemplar macho juvenil del caballo (Equus ferus caballus)
Potro
 potro, instrumento de tortura.
 potro de herrar, estructura para sujetar al animal a herrar.
 caballo con arcos, aparato de gimnasia.
Potrillo
 Potrillo, personaje de Artemis Fowl.

 Accidente natural
 Glaciar El Potro en Atacama, Chile.
 Río Potro, curso de agua que drena al glaciar El Potro.